В списке объектов Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Ира́не значатся 22 наименования (на 2017 год), что составляет около  от общего числа ( на  год).

21 объект включён в список по культурным критериям, 9 из которых признаны шедеврами человеческого гения (критерий i). 1 объект включён по природным критериям и признан природным феноменом или пространством исключительной природной красоты и эстетической важности (критерий vii).

Кроме того, по состоянию на 2017 год, 56 объектов на территории Ирана находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия.

Исламская Республика Иран ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 26 февраля 1975 года. Первые объекты на территории Ирана были занесены в список в 1979 году на 3-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в хронологическом порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Кандидаты в список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Ирана в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение кандидатов

Примечания 

 Комментарии

Ссылки 

 

Иран